Rozgrywki grupy III, II ligi w sezonie 2009/10 rozpoczęły się 26 września 2009, a do rywalizacji zgłoszono 10 zespołów. Cztery pierwsze drużyny po rundzie zasadniczej zagrają w finałach play-off, których zwycięzca weźmie udział w zmaganiach z mistrzami pozostałych grup o awans do I ligi.

W klasyfikacji końcowej I rundy fazy zasadniczej 1. miejsce zajął Pekpol Ostrołęka (20 pkt.), za nim uplasowała się Ósemka Siedlce z takim samym dorobkiem punktowym. Na 3. pozycji ulokowali się Czarni Radom, tracąc do prowadzących zespołów 2 „oczka”.

Uczestnicy 
Przed sezonem 2009/10 doszło kilku zmian w składzie grupy III. Grupę opuścili: Ślepsk Augustów (awans do I ligi) i GTS Gdańsk (spadek do III ligi). Do grupy dołączyli beniaminkowie: Lechia Tomaszów Mazowiecki i AZS UW Warszawa oraz Czarni Radom (zespół przeniesiony z grupy IV) w miejsce MKS Pruszcz Gdański (przeniesiony do grupy I). Miejsce warszawskiego MOS Wola zajął AS Białołęka, który przejął jego drużynę seniorów.

Do zmagań zostało dopuszczonych 10 zespołów z województw:
 mazowieckie: Armat Kozienice, AS Białołęka, AZS UW Warszawa, Czarni Radom, SKF Legia Warszawa, Ósemka Siedlce, Pekpol Ostrołęka, Wilga Garwolin,
 łódzkie: Lechia Tomaszów Mazowiecki,
 warmińsko-mazurskie: AZS UWM II Olsztyn (rezerwy AZS UWM Olsztyn).

Faza zasadnicza

Terminarz i wyniki

Tabela fazy zasadniczej

Liderzy

Faza Play-off

I Runda

II Runda

Klasyfikacja Końcowa

Linki zewnętrzne 
 

II liga polska w piłce siatkowej mężczyzn 2009/2010